Терми́т:
 Термиты — отряд насекомых.
 Термитная смесь — горючая смесь алюминия или магния с оксидами различных металлов.
 П-15 «Термит» — противокорабельная ракета.
 Термит - бренд одежды.